Money Mad (pel·lícula de 1908), és una pel·lícula americana de 1908 dirigida per D. W. Griffith
 Money Mad (pel·lícula de 1918), és una pel·lícula americana de 1918 dirigida per Hobart Henley
 Money Mad (pel·lícula de 1934), és una pel·lícula britànica de 1934 dirigida per Frank Richardson
 Mad Money, és un programa televisiu financer americà del 2005

Pàgines de desambiguació